Ragland ist der Name mehrerer Orte

 in den Vereinigten Staaten:
 Ragland (Alabama)
 Ragland (Kentucky)
 Ragland (New Mexico)
 Ragland (West Virginia)

 in Neuseeland
 Ragland (Neuseeland)

sowie von
 Joe Ragland (* 1989), US-amerikanisch-liberianischer Basketballspieler
 Robert O. Ragland (1931–2012), US-amerikanischer Filmkomponist